La Serie B 1976-1977 è stata la 45ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 26 settembre 1976 e il 3 luglio 1977 e conclusa con la vittoria del , al suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Paolo Rossi (Lanerossi Vicenza) con 21 reti.

Stagione

Avvenimenti 
Nella stagione che vede l'esordio assoluto fra i cadetti del  ed il ritorno del  (che nel precampionato elimina i campioni d'Italia del  dalla Coppa Italia) dopo quasi 30 anni di assenza, favorite ai nastri di partenza appaiono l' del giovane Pietro Fanna (classe 1958, ma già nella rosa della Nazionale Under-21) e il  retrocesso in cadetteria a soli sei anni dallo scudetto del 1970, e che presenta in rosa Gigi Riva, che tuttavia non riuscirà a recuperare dall'infortunio subito nel febbraio 1976 in un contrasto col milanista Aldo Bet e sarà costretto al ritiro senza scendere mai in campo.

Le prime giornate del campionato vedono invece l'esplosione del giovane Paolo Rossi del , promettente ala di scuola  proveniente dal , che, reinventato centravanti dall'allenatore Giovan Battista Fabbri, nelle prime dieci giornate mette a segno 11 reti, comprese due triplette a  e , portando i biancorossi in testa alla classifica. Sulla scia dei veneti si pongono il , il Cagliari e il neopromosso , mentre resta leggermente indietro l'Atalanta (6 punti dal Vicenza alla quattordicesima giornata). Alla diciassettesima tuttavia in testa si ricompatta un gruppo di quattro squadre, costituito oltre che da Lanerossi, Como e Monza, anche dal  che totalizza sei vittorie consecutive, fra le quali spiccano un 3-0 al Cagliari e il successo di misura al Menti sul Vicenza. Il quartetto procede compatto per alcune giornate, mantenendo le inseguitrici a distanza di sicurezza.

Alla venticinquesima giornata, disputata il 10 marzo 1977, avviene un episodio che risulterà decisivo per il campionato: in occasione dell'incontro fra Cagliari e Lecce, al rientro negli spogliatoi dopo la fine del primo tempo, il calciatore salentino Ruggero Cannito viene colpito dagli spalti del Sant'Elia da un'arancia, e viene portato sanguinante all'ospedale. Il fatto comporta la sconfitta a tavolino ai sardi, che avevano vinto l'incontro sul campo, e che, sconfitti anche la giornata successiva a Bergamo restano attardati di sei punti dalla zona promozione. Nel frattempo la , in massima serie solo due stagioni prima ma finita in fondo alla graduatoria, si rilancia con un successo in extremis sul Novara, con cui condivideva l'ultima piazza.

Nelle giornate seguenti si assiste alla rimonta dell'Atalanta, che alla ventottesima aggancia al terzo posto Como e Pescara, allungando nelle giornate successive mentre tre sconfitte consecutive affondano il  al penultimo posto. Al cedimento improvviso del Como corrisponde un ritorno del Cagliari.

Alla trentaquattresima il Lanerossi, che paga un finale di stagione di Paolo Rossi con una sola rete su rigore nelle ultime 12 giornate), abbandona il primo posto seguito della sconfitta con il Pescara e il successo del Monza sull' lancia i brianzoli da soli al comando, ma la situazione resta fluida e a due giornate dal termine vede Lanerossi e Monza a 47, seguite da Atalanta, Pescara e Cagliari a 46, mentre in coda pare compromessa la situazione di Modena, Ternana e Novara.

Alla penultima giornata i pareggi a reti bianche negli scontri diretti fra Monza e Cagliari, e Pescara e Atalanta, permettono al Lanerossi, vittorioso sulla  con una rete nel finale di Franco Cerilli, di allungare sulle rivali, col Monza al secondo posto, mentre in coda risulta decisiva la rete di Denis Mendoza con cui la Ternana supera in trasferta un  in caduta libera (2 punti nelle ultime 7 partite), ma a 90 minuti dal termine nessuna promozione e nessuna retrocessione sono ancora state decretate.

L'ultima giornata vede un ribaltamento della situazione sia in vetta che in coda: la sconfitta del Monza col Modena, ed il contemporaneo successo di Atalanta, Cagliari e Pescara preclude ai brianzoli la promozione e manda allo spareggio le altre tre formazioni, mentre il Lanerossi ottiene il punto della promozione diretta a Como (successivamente ai veneti verrà assegnato il successo a tavolino). In fondo alla classifica, oltre al Novara già retrocesso, finiscono  e Catania, superate da Brescia, Ternana e Modena.

Gli spareggi per la promozione si aprono col pareggio a reti bianche fra Cagliari e Pescara, seguito dal successo per 2-1 dell'Atalanta sul Cagliari. Nell'ultima sfida, svoltasi il 3 luglio 1977 allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna, con l'Atalanta già promossa, il Pescara ottiene il pareggio che le vale la sua prima promozione in Serie A, mentre resta in cadetteria il Cagliari, che senza la sconfitta a tavolino col Lecce avrebbe centrato la promozione senza passare dagli spareggi.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1977-1978.
      Retrocesso in Serie C 1977-1978.
 Promozione diretta.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Atalanta e Pescara promosse in Serie A dopo aver vinto i triangolari di spareggio con l'ex aequo Cagliari.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggi promozione

Classifica

Risultati

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note

Bibliografia 
 
 

Calcio nel 1976
Calcio nel 1977
1976